Кастельфольит-де-Риубрегос (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 26,21 км². Население — 197 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Барселоны